Allie Marie Evans (Kanada, 1996. január 26.–) kanadai színésznő.

Élete 
Allie Marie Evans 1996. január 26-án született Kanadában. Legismertebb szerepe Max-ként volt a Maximum Ride – Szárnyra kapva című filmben.

Szerepei

Források 
Allie Marie Evans az IMDb-n

1996-ban született személyek
Élő személyek
Kanadai színészek